2 miejscowości w Polsce: 
 Wierciszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna 
 Wierciszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów